Omladinski nogometni klub "Smoković" (ONK Smoković; Smoković) je bio nogometni klub iz Smokovića, općina Zemunik Donji, Zadarska županija, Republika Hrvatska.

O klubu  
Klub je osnovan 1948. godine pod imenom NK "Polet", a 1960. godine postaje ONK "Smoković" (odnosno NK "Smoković"). Klub je uglavnom nastupao u ligaškim natjecanjima koje je organizirao "Zadarski nogometni podsavez", odnosno "Nogometni savez općine Zadar".  
Za vrijeme Domovinskog rata klub se natjecao u natjecanjima organiziranim na okupiranom području Republike Hrvatske. Početkom 1993. godine u operaciji "Maslenica" je oslobođen Smoković, kojeg napušta srpsko stanovništvo i klub prestaje s radom.  
Iseljenici iz Smokovića kasnije u Srbiji obnavljaju rad kluba.

Uspjesi 
 Općinska liga Zadar / 1. općinska liga Zadar / Prvenstvo NSO Zadar 
 prvak: 1979./80. 
 doprvak: 1974./75. (A skupina)

Pregled po sezonama

Poznati igrači

Unutrašnje poveznice  
 Smoković

Vanjske poveznice  
 ONK Smoković, facebook stranica

Izvori 
 
 Drago Marić: 100 godina nogometa u zadarskom kraju, Zadar, 1995.,  
 Bratislav Stojanović, Dragiša Kovačević: Jugoslovenski fudbalski klubovi, Beograd, 1977., UDK: 061.237(497.1):796.332, str. 300  
 Franjo Frntić, Dragutin Hripko i dr: Sto godina nogometa u Hrvatskoj : 1880-1980., Zagreb, 1983., UDK: 796.332(497.13)"1880/1980", str. 127-128 
 poslovna.hr, OMLADINSKI NOGOMETNI KLUB SMOKOVIĆ 
  

Nogometni klubovi u Zadarskoj županiji
Bivši hrvatski nogometni klubovi